Fossambault-sur-lac är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Capitale-Nationale och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Fossambault-sur-lac ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fossambault-sur-lac är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Fossambault-sur-lac. Närmaste större samhälle är Pont-Rouge,  km söder om Fossambault-sur-lac.

I omgivningarna runt Fossambault-sur-lac växer i huvudsak blandskog. Runt Fossambault-sur-lac är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec